Sonjatschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Sonjatschne (Simferopol)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Feodossija, siehe Sonjatschne (Feodossija)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Sonjatschne (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Sonjatschne (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw, siehe Sonjatschne (Otschakiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Sonjatschne (Biljajiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka, siehe Sonjatschne (Maschiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Sonjatschne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Sonjatschne (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi, siehe Sonjatschne (Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Sonjatschne (Kryschopil)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Sonjatschne (Antrazyt)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Sonjatschne (Cherson)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Sonjatschne (Saporischschja)
 Siedlung in der Oblast Winnyja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Sonjatschne (Mohyliw-Podilskyj)

 See in Kiew, siehe Sonjatschne (See)

siehe auch:
 Solnetschnoje